

Film 
 Plainsong – film del 1982 diretto da Ed Stabile
 Plainsong – film per la televisione del 2004 diretto da Richard Pearce

Letteratura 
 Canto della pianura (Plainsong) – romanzo di Kent Haruf del 1999

Musica 
 Plainsong – gruppo musicale britannico
 Plainsong – canzone di apertura dell'album Disintegration dei Cure